Miejscowości w Australii
 Grafton – miejscowość w Nowej Południowej Walii
Miejscowości w USA:
 Grafton – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jersey
 Grafton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Worth
 Grafton – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Grafton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Grafton – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Grafton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Grafton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Grafton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Grafton – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Taylor
 Grafton – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Grafton – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
 Grafton – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Windham

Gminy w USA:
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Grafton (ang. Grafton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Grafton (ang. Grafton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Grafton (ang. Grafton Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lorain
 Grafton (ang. Grafton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Grafton (ang. Grafton Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Windham
 Grafton (ang. Grafton Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ozaukee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Grafton (ang. Grafton County) – w stanie New Hampshire
W Wielkiej Brytanii:
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Grafton – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)